Pukë (district), een district in de Albanese prefectuur Shkodër
Pukë (stad), de hoofdstad van dat district